Wohleb steht für:
 Kabinett Wohleb

Wohleb ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Ludolf Wohleb (1892–1960), deutscher Lehrer und Heimatforscher  
 Leo Wohleb (1888–1955), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Wohllebe
 Wohlleben
 Wolleb